Pringles hace referencia a varios artículos:

Empresas
Pringles, una marca de aperitivo con forma de patata frita producida por la compañía Kellogg.

Personas
El coronel Juan Pascual Pringles, militar argentino, nacido en la ciudad de San Luis.

Lugares
Coronel Pringles, ciudad de la provincia de Buenos Aires;
Coronel Pringles, ciudad de la provincia de Río Negro, actualmente denominada «Guardia Mitre».
Partido de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires;
Departamento Coronel Pringles, provincia de San Luis;
Estación Pringles (Roca), estación ferroviaria en la ciudad bonaerense homónima.
 Estación Pringles (FCRPB), estación ferroviaria desaparecida del ferrocarril provincial en la ciudad homónima.

Medios de comunicación
 Pringles FM, emisora de radio argentina que transmite desde Coronel Pringles.
 Pringles TV, canal de televisión por aire, que transmite principalmente desde la ciudad de Coronel Pringles.